Leon Ludomir Zubrzycki – podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Leon Zbigniew Zubrzycki – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, syn Leona Ludomira

Przypisy